Plasticine est une chanson du groupe de rock alternatif Placebo tirée du quatrième album Sleeping with Ghosts.
Il est à noter qu'il existe une deuxième version de cette chanson dite Plasticine (Lounge Version), disponible sur le single Special Needs.

Chanson de 2003
Chanson interprétée par Placebo